Виландт - фамилия:

 Виландт, Ларс (род. 1974) — датский кёрлингист. 
 Виландт, Мануэль (1863—1922) — немецкий художник.

См. также 
 Виланд
 Виландер